Il doppio  del Traralgon Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Ryan Agar e Adam Feeney hanno battuto in finale Dane Propoggia e Jose Statham 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Chris Guccione /  Matt Reid (Quarti di finale, ritiro)
  Dane Propoggia /  Jose Statham (finale)

  Bradley Klahn /  Michael Venus (semifinali)
  Brydan Klein /  Danai Udomchoke (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Traralgon Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013